Прорізни́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Прорізний провулок — провулок у місті Житомир.
 Прорізний провулок — провулок у місті Київ.
 Прорізний провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Прорізний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Прорізний провулок — провулок у місті Одеса.
 У місті Полтава:
 1-й Прорізний провулок;
 2-й Прорізний провулок.
 Прорізний провулок — провулок у місті Суми.
 Прорізний провулок — провулок у місті Хмельницький.

Провулки